Лазорки () — село,
Лазорковский сельский совет, Оржицкий район, Полтавская область, Украина.

Является административным центром Лазорковского сельского совета, в который не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Лазорки находится на берегах реки Слепород,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположены сёла Павловщина (Гребенковский район) и Семаки (Гребенковский район),
ниже по течению примыкает село Максимовщина.
По селу протекают пересыхающие ручьи с запрудами.

История 
Николаевскаяцерковь известна с 1763 года

Село указано на карте частей Киевского, Черниговского и других наместничеств 1787 года

Являлось волостным центром Лубенского уезда Полтавской губернии.

После 1945 присоединены: Дымовщина (Дымный), Довжок, Ломаковщина (Ламахов), Филоновщина (Величанщина, Величков), а около 1869 года хутора: Балмуцкий, Санковского и Базеты.

В 1935—1962 годах — центр Лазорковского района.

Во время Великой Отечественной войны в 1941—1943 гг. село находилось под немецкой оккупацией.

В 1965 году включено в состав Оржицкого района.

По результатам Всеукраинской переписи населения 2001 года численность населения составляла 2816 человек.

Экономика 
 Лазорковский элеватор, ЗАО.
 «Лазорки», сельскохозяйственное ЧП.
 «Оксамыт», ООО.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Школа І—ІІ ст.
 Профессионально-техническое училище № 46
 Дом культуры.

Транспорт 
Через село проходит железная дорога, станция Лазорки.

Примечания